Giovanni di Lorenzo de' Medici - noto come Papa Leone X - 217º papa della Chiesa cattolica.
Giovanni di Lorenzo Larciani - pittore italiano del XV secolo.
Giovanni di Lorenzo - pittore e orafo italiano del XVI secolo.
Giovanni di Lorenzo - giornalista italiano naturalizzato tedesco.
Giovanni Di Lorenzo - calciatore italiano.